Домп'є́рр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північ від Парижа, 38 км на південний схід від Ам'єна, 37 км на північний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 93 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 259,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Домп'єрр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Домп'єрр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза